Boy Blue – singolo degli Electric Light Orchestra del 1975, dall'album Eldorado
 Boy Blue – singolo di Cyndi Lauper del 1987, dall'album True Colors